Jada Myii Hart e Ena Shibahara erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato non essendo più eleggibili per i tornei juniores.

Olga Danilović e Marta Kostjuk hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Lea Bošković e Wang Xiyu con il punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Olga Danilović /  Marta Kostjuk (campionesse)
  Carson Branstine /  Sofia Sewing (secondo turno)
  Caty McNally /  Whitney Osuigwe (primo turno)
  Liang En-shuo /  Wang Xinyu (semifinale)

<li> Anastasia Kharitonova /  Elena Rybakina (primo turno)
 Emily Appleton /  Emiliana Arango (quarti di finale)
 Sofya Lansere /  Kamilla Rachimova (semifinale)
 Elysia Bolton /  Ann Li (quarti di finale)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2017